André Bessette – religioso canadese
 Carolyn Bessette – moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr.
 Hélène Bessette – scrittrice francese
 Lyne Bessette – ex ciclista su strada e ciclocrossista canadese